Пелион — гора на юго-востоке Фессалии, между бебейским озером, пагассийским заливом и Эгейским морем.
 (49036) Пелион — астероид из группы кентавров, который был открыт 21 августа 1998 года.

См. также 
 Пелион-Ист — гора расположенная в Национальном парке Крейдл-Маунтин — Лейк-Сент-Клэр.
 Пелион-Уэст — гора расположенная в Национальном парке Крейдл-Маунтин — Лейк-Сент-Клэр.